Honda Indy Edmonton 2010 — это третья по счёту гонка IRL IndyCar на дорожках Центрального аэропорта города Эдмонтон (Канада), а также одиннадцатый этап в сезоне-2010. Гонка проведена в воскресенье, 25 июля 2010.

Заезд проведен на 95 кругов по 3.175-километровой уличной трассе.

Права на показ гонки принадлежат американскому телеканалу Versus.

Общая информация 
Формально финишировавший первым Элио Кастроневес был перемещён на десятое место из-за неподчинения решению директора гонки. На последнем рестарте бразилец нарушил спортивный регламент серии, связанный с обороной своей позиции при попытке обгона. За этот проступок Кастроневес был наказан штрафным визитом на пит-лейн. Стоит отметить, что атакующим был другой пилот команды Team Penske - Уилл Пауэр. 

Хелио не в первый раз совершает подобное нарушение - в 2008-м году в схожей ситуации он ошибся на Гран-при Детройта.

Впервые в сезоне кто-то кроме Уилла Пауэра смог одержать более одной победы. Скотт Диксон прервал свою "сухую" серию на отметке в 5 гонок. Серия без побед на дорожных трассах завершилась на отметке в 7 гонок ( последняя победа была одержана в прошлом году на этапе в Мид-Огайо ).

Пилоты Chip Ganassi Racing проводят лучшую гонку с этапа в Канзасе. Тогда пилотам Чипа Ганасси удался победный дубль.

Уилл Пауэр третью гонку подряд финиширует в Top2, благодаря чему увеличивает разрыв в чемпионате от второго места до 50 очков.

Первые 6 пилотов чемпионата накануне этапа финишируют в Top6 гонки.

Пол Трейси, проводящий сезон на неполном расписании, проводит лучшую гонку в сезоне. Стартовав 15-м канадец финиширует 6-м. Для его команды KV Racing Technology это также одна из лучших гонок в сезоне - четыре её пилота финишируют с шестой по девятую позицию.

Эрнесто Висо лишь второй раз в сезоне ( и впервые на дорожных трассах ) финиширует в Top10. Впервые в Top10 Такума Сато.

Серия Элио Кастроневеса без побед увеличивается до 8 гонок.

Блестяще начинавшая этап Симона де Сильвестро ( швейцарка выиграла свою группу в первом сегменте квалификации ) в итоге не смогла закончить гонку, остановившись за несколько кругов до финиша из-за проблем с машиной.

Шестую гонку подряд после аварии на Indy 500 пропускает Майк Конвей.

Результаты

Квалификация

Стартовая решётка

Гонка 

1 — количество кругов лидировния.

Общий зачёт после этапа

Примечания

Ссылки 
 Статистика и результаты на официальном сайте серии

 

Эдмонтон
Июль 2010 года
Моторные виды спорта
2010